Die Robertson Lodges New Zealand Open 2022 fanden vom 8. bis 13. November 2022 in Tauranga, Neuseeland, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2022/23 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Silver. Das Turnier der Damen, das unter dem Namen Barfoot & Thompson New Zealand Open 2022 ausgetragen wurde, war Teil der PSA World Tour der Damen 2022/23 und gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA World Tour Silver.

Bei den Herren setzte sich im Finale Mohamed Elshorbagy gegen Paul Coll mit 9:11, 11:8, 11:4 und 11:7 durch. Damit gewann Elshorbagy seinen 47. Titel auf der World Tour. Die Damenkonkurrenz gewann Joelle King, die im Finale Tesni Evans mit 11:4, 11:6 und 11:5 bezwang und sich ihren 15 Tourtitel sicherte.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 24 Spielern. Die jeweils acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielten Lwamba Chileshe bei den Herren und Kaitlyn Watts bei den Damen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 77.500 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Hauptrunde

Damen

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com: Herren und Damen (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2022/23
PSA World Tour der Damen 2022/23
Squashturnier in Neuseeland
Sportveranstaltung in der Region Bay of Plenty
Tauranga